Le château des Tours est le nom de différents château en France dont : 
 Château des Tours, un château du , situé sur la commune de Anse (Rhône) .
 Château des Tours, un château du , situé sur la commune de Montagne (Gironde).
 Château des Tours ou Château Blanc, un ancien château du , situé sur la commune d'Ayse (Haute-Savoie).
 Château Vallombrosa ou Villa Sainte-Ursule que les Cannois appelèrent Château des Tours,  une demeure du , située sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes) .

Voir aussi
 Château des Tours-Saint-Laurent ou château de Saint-Laurent-les-Tours est une forteresse médiévale du , située sur la commune de Saint-Laurent-les-Tours (Lot).
 Château de Tours, un château fort médiéval du , est situé sur la commune de Tours (Indre-et-Loire) .
 Château de Blandy-les-Tours, un château fort médiéval du , situé sur la commune de Blandy-les-Tours (Seine-et-Marne)

Tours